Драгон може значити:

 SpaceX Dragon — космічний апарат, розроблений компанією SpaceX;
 HMS Dragon (D46) — військовий корабель;
 Бокас-дель-Драгон — протока Карибського моря;
 Драгон Ойл («Dragon Oil») — англо-арабська компанія;
 Сен-Прива-дю-Драгон (Saint-Privat-du-Dragon) — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь, департамент Верхня Луара.